Avialae („aripi de pasăre”) sunt o încrengătură creată de Jacques Gauthier în 1986, pe care unii o consideră un sinonim al păsărilor. Conține toate păsările și unele specii strâns legate, precum Epidendrosaurus sau Scansoriopteryx, care au avut o morfologie deja foarte apropiată de cea a păsărilor.

Archaeopteryx lithographica din Jurasicul târziu, descoperită în Germania, este cel mai timpuriu membru al acestei încrengături care ar fi putut avea capacitatea de zbor. Cu toate acestea, în formațiunea Tiaojishan din China se pare că au fost descoperite aviale mai vechi datate la o vechime de aproximativ 160 de milioane de ani.

Clasificare
Cladograma de mai jos urmează rezultatele studiului filigenetic realizat de Wang et al., 2016.

Note

Maniraptora